De reuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 18 februari 2018 in het Yongpyong Alpine Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan Ted Ligety. Ligety eindigde ditmaal op de vijftiende plaats.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag 1e run
  Uitslag 2e run

Mannen reuzenslalom